Пондекстер () — фамилия. Известные носители:

 Пондекстер, Кэппи (род. 1983) — американская профессиональная баскетболистка.
 Пондекстер, Куинси (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.